Sarazen ist der Familienname oder Künstlername folgender Personen

 Gene Sarazen (Eugenio Saraceni; 1902–1999), US-amerikanischer Profigolfer
 Wo Sarazen (1923–2020), deutscher Künstler